En Pologne, Borkowice est le nom :
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Borkowice, dans le powiat de Przysucha
 du village de Borkowice, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Borkowice

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Borkowice

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 du village de Borkowice

dans la voïvodie d'Opole
 du village de Borkowice, dans le powiat de Brzeg
 du village de Borkowice, dans le powiat de Kluczbork